Алексе́й Корне́ев: Корнеев, Алексей Александрович (1939—2004) — советский футболист, тренер.
 Корнеев, Алексей Андреевич (1931—2001) — советский и российский поэт.
 Корнеев, Алексей Никифорович (1928—2017) — советский и российский писатель, поэт, почётный гражданин МО Плавский район (Тульская область).